Der Kanton Bletterans ist ein französischer Wahlkreis im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 58 Gemeinden in den Arrondissements Dole und Lons-le-Saunier und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Bletterans. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 58 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Bletterans die 13 Gemeinden Arlay, Bletterans, Chapelle-Voland, Cosges, Desnes, Fontainebrux, Larnaud, Les Repôts, Nance, Quintigny, Relans, Ruffey-sur-Seille und Villevieux. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 140,18 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3904.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2019:
 Fusion Bréry und Domblans (Kanton Poligny) → Domblans

2016:
 Fusion Arlay und Saint-Germain-lès-Arlay (Kanton Poligny)  → Arlay
 Fusion Froideville und Vincent → Vincent-Froideville

Politik

Einzelnachweise 

Bletterans